Серхио Канамасас (род. 30 апреля 1988, Барселона) — испанский автогонщик.

Карьера

Формула-3 
В 2007 г. Канамасас дебютировал в формульных гонках, приняв участие в Испанской Формуле-3 в составе команды Cetea Sport. Следующие 2 года он продолжал выступать в этой серии.

Формула-Рено 3.5 
В марте 2010 г. Канамасас принял участие в предсезонных тестах Формулы-Рено 3.5 в Барселоне, Хересе и Арагоне в составе команд Fortec Motorsport, ISR Racing и SG Formula. За неделю до начала сезона Серхио был объявлен боевым пилотом команды FHV Interwetten.com, его партнёром по команде стал чемпион Открытого чемпионата Евроформулы 2009 года Бруно Мендес. В 16 проведённых гонках Канамасас не смог набрать очков, лучшим результатом для него стало 14-ое место в гонке на трассе Маньи-Кур.

В следующем 2011 г. Канамасас перешёл в команду BVM-Target, став партнёром по команде Даниэля Дзампьери. На этапе на Хунгароринге Серхио побывал на подиуме, по итогам сезона занял 8-ое место.

GP2 

На 8-ом этапе чемпионата GP2 2012 года Канамасас дебютировал в серии в составе команды Lazarus, заменив Фабрицио Крестани. В проведённых 10 гонках Серхио не смог набрать ни одного очка.

В 2013 г. Серхио принимал участие в серии за команду Caterham, результатов не добился — за сезон сумел набрать только 3 очка.

В 2014 г. Канамасас стал пилотом команды Trident Racing. В этом сезоне Серхио впервые поднялся на подиум — занял 2-ое место в гонке на этапе в Монако. Во второй гонке на этапе в Монце Канамасас был дисквалифицирован за опасное вождение, которое привело к сходу с дистанции нескольких других пилотов, в том числе его напарника по команде Джонни Чекотто-мл. По итогам сезона занял 14-ое место.

Результаты выступлений

Ссылки 
 
 Серхио Канамасас на сайте Twitter

К